

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Połoniny - część miasta Szczawnica
 Połoniny – przysiółek w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Tolkmicko

Zobacz też 
 Park Narodowy „Połoniny”
 Połoniny Hryniawskie
 Beskidy Połonińskie
 Połonina